Змагання зі спринту серед чоловіків на Чемпіонаті світу з трекових велоперегонів 2015 відбулись 21–22 лютого.

Результати

Кваліфікація
Кваліфікація розпочалась о 13:00.

1/16 фіналу
Заїзди 1/16 фіналу розпочались о 14:05.

1/8 фіналу
Заїзди 1/8 фіналу розпочались о 15:15.

Перезаїзд 1/8 фіналу
Перезаїзд 1/8 фіналу відбувся о 16:35.

Чвертьфінали
Заїзди 1 розпочались об 11:25, заїзди 2 о 12:00 і заїзди 3 о 12:35.

Заїзд за 5–8-ме місця
Заїзд за 5–8-ме місця відбувся о 13:05 .

Півфінали
Заїзди 1 розпочались о 14:00, заїзди 2 о 14:45 і заїзди 3 о 15:05.

Фінали 
Заїзди 1 відбулись о 15:30, заїзди 2 о 16:40 і заїзди 3 о 17:00.

Примітки 

спринт (чоловіки)
Чемпіонати світу з трекових велоперегонів — спринт (чоловіки)